ITX puede referirse a:
 Isopropil tioxantona, compuesto orgánico utilizado como fotoiniciador en impresión;
 Inditex, empresa textil española cuyo ticker en la Bolsa de Madrid es ITX;
 Information Technology Extended, tecnología para placas base.